Olaria, comune dello stato di Minas Gerais in Brasile.
 Olaria, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
 Olaria Atlético Clube, società calcistica di tale quartiere.